Cârlig se poate referi la:

 Cârlig, substantiv comun, de genul neutru: piesă din metal, lemn sau material plastic, lung și îndoit la capăt, folosit la apucat sau la atârnat ceva;
 piesă metalică a undiței, care are forma unui ac îndoit;
 andrea, ac mare de împletit; 
 butaș de viță de vie;
 unealtă / dispozitiv format(ă) din două piese  de lemn sau material platic, prinse între ele cu un arc, folosit(ă) la prinderea rufelor;
 încuietoare de forma unui cui îndoit.

Denumiri geografice 
 Cârlig, Iași
 Cârlig, Neamț
 Râul Cârlig, Șorogari

Cârligu
 Cârligu Mare, sat în județul Buzău
 Cârligu Mic, sat în județul Buzău

Vezi și 
 Cârligi (dezambiguizare)
 Cârligei (dezambiguizare)

 Râul Cârligu (dezambiguizare)
 Râul Cârligele (dezambiguizare)

 Cârlogani, sat în județul Vâlcea
 Cârligele, sat în județul Vrancea

 Vârful Cârligați
 Vasile Cârlova

 Cârlomănești (dezambiguizare)

Obiecte după întrebuințare
Toponime românești